Bicalho foi um ritmista de música popular brasileira.

Músicos de música popular brasileira